Елемир () — населённый пункт в Сербии, в Воеводине, Средне-Банатском округе, общине Зренянин.

Население 
В селе проживает 4690 жителей, из которых совершеннолетних 3725. Средний возраст — 40,0 года (мужчины — 38,3 года, женщины — 41,7 года). В населённом пункте 1623 домохозяйств, среднее число членов в которых — 2,89 (данные переписи 2002 года).

Населённые пункты Воеводины